Ра́ймер, Ре́ймер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Раймер, Георг (1776—1842) — германский издатель и книготорговец.
 Раймер, Даниэла (род. 1982) — немецкая гребчиха.
 Раймер, Джеймс (род. 1988) — канадский хоккеист, вратарь.
 Раймер, Йоханнес (Иван Иванович Раймер, род. 1955) — баптистский проповедник и миссионер, профессор миссиологии Южно-Африканского университета.
 Раймер, Йохен (род. 1985) — немецкий хоккеист, игрок клуба ЕНС Мюнхен и сборной Германии по хоккею.
 Раймер, Патрик (род. 1982) — немецкий хоккеист, игрок клуба ДЕГ Метро Старс и сборной Германии по хоккею.

 Реймер, Александр Александрович (род. 1958) — генерал-полковник внутренней службы, кандидат юридических наук. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (2009—2012).
 Реймер, Анна (род. 1985) — новозеландская гребчиха.
 Реймер, Вик — канадский кёрлингист, чемпион мира.
 Реймер, Дэвид (1965—2004) — канадец, из-за потери в детском возрасте пениса воспитывавшийся как женщина.

См. также 
 Реймерс (значения)
 Райнер (значения)
 Кок, Реймар (; ?—1596) — любекский хронист.